De Kooi (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma
De kooi, een stripalbum van Jean Van Hamme

Locaties in Nederland 
De Kooi (Gorinchem), een buurtschap
De Kooi (Leiden), een wijk in Leiden
De Kooi (Soest) of Andrieshoeve, een gemeentelijk monument in Soest
De Kooi (Smallingerland), een buurtschap in de gemeente Smallingerland
De Kooy, een buurtschap in Den Helder

Zie ook 
Kooi (doorverwijspagina)